Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 12:

 12 Dywizjon Artylerii Konnej 1924–1937
 12 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1939
 12 Dywizjon Artylerii Najcięższej 1939
 12 Dywizjon Artylerii Samochodowej 1944–1945
 12 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 1945–1962
 12 Dywizjon Artylerii Rakietowej 1951–1967